cazumatanglibel
 donkere tanglibel
 golftanglibel
 grote tanglibel
 kleine tanglibel
 levanttanglibel
 Moorse tanglibel
 vale tanglibel